Stamford Bridge steht für:

 Stamford Bridge (Stadion), Stadion in London
 Stamford Bridge (Gemeinde), Gemeinde in East Riding of Yorkshire, Vereinigtes Königreich

Siehe auch:
 Schlacht von Stamford Bridge, Schlacht der Angelsachsen gegen norwegische Wikinger in England (1066)